Сорочинський:
 Сорочинський Анатолій Ярославович (1989—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сорочинський Лев (1895—1963) — співак і диригент.
 Сорочинський Петро — кошовий отаман Запоріжжя (1701—1702, 1706—1707, 1709).

Див. також 
 Сорочинський район — муніципальний район Оренбурзької області Російської Федерації.
 Сорочинський ярмарок (значення)
українські прізвища